Prokljuvani je lahko:
 Prokljuvani, Bjelovar (Hrvaška)
 Prokljuvani, Čazma (Hrvaška)